Royce ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Royce (Edward Randall Royce; * 1951), US-amerikanischer Politiker

 Josiah Royce (1855–1916), US-amerikanischer Philosoph
 Henry Royce (1863–1933), englischer Automobilbauer und Unternehmensgründer
 Homer Elihu Royce (1819–1891), US-amerikanischer Politiker
 Mike Royce (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Peyton Royce (* 1992), australische Wrestlerin
 Stephen Royce (1787–1868), US-amerikanischer Politiker
 Winston W. Royce (1929–1995), US-amerikanischer Informatiker

Royce ist der Künstlername folgender Personen:

 Royce da 5′9″ (eigentlich Ryan Montgomery; * 1977), US-amerikanischer Rapper

Royce steht für:

 Royce (Film), Actionfilm mit James Belushi

Siehe auch:
 Rolls-Royce
 Rois
 Reus (Begriffsklärung)
 Reuss